

Giochi 
 d20 – dado a venti facce, a forma di icosaedro
 d20 System – sistema di meccaniche per gioco di ruolo basato sul dado a venti facce
 D20 – codice ECO del gambetto di donna accettato, apertura degli scacchi

Altro 
 Lancia D20 – automobile della Lancia